Jason Rees (honkballer), Australisch honkballer
Jason Rees (voetballer), Welsh voetballer